Уикипедия на английски език или английска Уикипедия () е англоезичната версията на онлайн енциклопедията Уикипедия. Основана е на 15 януари 2001 г. и достига 3 млн. статии през август 2009  Английската Уикипедия е първата и най-голямата версия на Уикипедия, с почти над 3 пъти повече статии от следващата по брой статии – германската Уикипедия.

Английската Уикипедия има и втори, опростен вариант, написан на английски на начално ниво, наречена Simple English Wikipedia

История 
Английската Укипедия достига 1 млн. статии през март 2006 и 2 млн. през септември 2007 г. Към април 2008 Уикипедия на английски език има 2,3 милиона статии, а на 18 август тя има 3 милиона статии, като 3 милионната статия е за норвежката актриса и филмов продуцент Беате Ериксен. Тя е била редактирана 48 пъти.

Брой статии

Посещаемост

Източници 

Уикипедия
Английски език
Енциклопедии на английски език